ass – codice ISO 639-3 della lingua ipulo
 Ass - nome in dialetto vallassinese del comune Asso della provincia di Como
 ASS (Azienda per l'assistenza sanitaria)  – nuova denominazione in Friuli-Venezia Giulia dell'Azienda sanitaria locale
 Ass – album dei Badfinger del 1973

Altri progetti